Бронѝслав Вечоркѐвич () е полски езиковед полонист, социолингвист, професор, специалист в областта лексикологията, лексикографията и културата на речта на полския език, преподавател във Варшавския университет, където в периода 1968 – 1969 година е декан на Факултета по полска и славянска филология, член на Полската академия на науките.

Трудове 
 Strona znaczeniowa wyrazów zelźywych w języku polskim – przyczynek do badania czynnka społecznego w rozwoju znaczeniowym wyrazów (1928)
 Elementy gramatyki historycznej języka polskiego (1955)
 Słownik gwary warszawskiej XIX wieku (1966)
 Warszawskie ballady podwórzowe: pieśni i piosenki warszawskiej ulicy (1971)
 Gwara warszawska dawniej i dziś (1974)

Бележки 

Полски езиковеди
Полски лексикографи
Социолингвисти
Полски полонисти
Полски преводачи на Библията
Възпитаници на Варшавския университет
Преподаватели във Варшавския университет
Членове на Полската академия на науките
Погребани на Военното гробище в Повонзки